Шурова Ольга Володимирівна — журналіст та PR-менеджер Pianoбой, дружина Дмитра Шурова.
 Шурова Ольга Ігорівна — вокалістка і музикант гурту Pianoбой, сестра Дмитра Шурова.